Matignon-Verträge bzw. Matignon-Abkommen (französisch: Accords de Matignon) steht für:

 Matignon-Verträge (1936)
 Matignon-Abkommen (1988)